Bowring ist der Name folgender 

Personen

 Avril Bowring (* 1942), britische Sprinterin
 Benjamin Bowring (1778–1846), englisch-kanadischer Uhrmacher, Juwelier und Geschäftsmann
 Charles R. Bowring (1840–1890), kanadischer Politiker
 Eva Kelly Bowring (1892–1985), Senatorin des US-Bundesstaates Nebraska. Bowing war Mitglied der Republikanischen Partei
 John Bowring (1792–1872), britischer Staatsmann, Reisender und Schriftsteller
 Kevin Bowring, walisischer Rugbyspieler und -trainer
 Samuel Bowring (1953–2019), US-amerikanischer Geochemiker und Geologe
 William Bowring (1874–1945), kanadischer Cricketspieler

Ort
 Bowring (Oklahoma), im Osage County

Siehe auch:
 Bowring-Vertrag (engl. Bowring Treaty), Abkommen, welches am 18. April 1855 zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Königreich von Siam abgeschlossen wurde und Siam für den Welthandel öffnete
 Bowering